Сюлейман:

 Сюлейман Аскери (1884—1915) — османский военный деятель, первый начальник Тешкилят-и Махсуса.
 Сюлейман Шефик-паша — командующий «силами порядка» Османской империи.

См. также 
 Сулейман (значения)